Het wereldkampioenschap superbike van Oran Park 1988 was de achtste ronde van het wereldkampioenschap superbike 1988. De races werden verreden op 25 september 1988 op de Oran Park Raceway nabij Narellan, Australië.

Race 1

Race 2

Tussenstanden na wedstrijd

1988
Oran Park